Джон Гутзон де ла Мот Борглум (; , , Айдахо — , , Иллинойс) — американский  и архитектор.

Жизнь и творчество 
Г. Борглум был сыном художника и резчика по дереву датского происхождения. Его братом был художник Солон Ганнибал Борглум. Изучать искусство Г. Борглум начал в Академии художеств Сан-Франциско. В 1890 году Борглум приезжает в Париж и поступает там в академию Жюлиана. Во время пребывания во Франции будущий скульптор был очарован работами Огюста Родена. Затем, после небольшой паузы в Лондоне, он в 1893 году возвращается на родину. Начиная с 1901 года Г. Борглум живёт в Нью-Йорке. За свои достижения в области скульптуры он в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе был награждён золотой медалью.

Главным достижением в творчестве Г. Борглума является Рашморский мемориал, представляющий гигантские монументальные, высеченные в скалах горы Рашмор скульптурные портреты четырёх американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Г. Борглум начал эту сложнейшую работу в 1927 году, закончил же её уже после его смерти Линкольн Борглум, сын Гутзона. Ещё перед Первой мировой войной Г. Борглум принимал участие в подобной же скульптурной композиции на Каменной горе (Stone Mountain) в Джорджии.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Выпускники Крейтонской подготовительной школы
Похороненные на кладбище Форест-Лаун